Bildauflösungen in der Digitalfotografie werden i. d. R. in Megapixeln angegeben. Die einzelnen Megapixel-Werte werden jedoch auf ganze Zahlen gerundet und sind oft leicht unterschiedlich. Als Mindestmaß sind folgende Werte in Gebrauch:

Die folgende Tabelle zeigt gängige Bildauflösungen in der Digitalfotografie, wie sie in Kameras eingesetzt werden. Sie sind nach Seitenverhältnissen sortiert. Die letzten drei Spalten geben Auskunft über die Druckgröße eines Bildes in Abhängigkeit von der Punktdichte.

Digitalfotografie
Liste (Technik)